Der Mannschaftswettkampf der Frauen im Säbelfechten bei den Olympischen Spielen 2020 in Tokio fand am 31. Juli 2021 in der Halle B der Makuhari Messe statt.

Titelträger

Zeitplan 
 Achtelfinale: 31. Juli 2021, 10:00 Uhr (Ortszeit)
 Viertelfinale: 31. Juli 2021, 11:25 Uhr (Ortszeit)
 Platzierungsrunde 5–8: 31. Juli 2021, 12:45 Uhr (Ortszeit)
 Halbfinale: 31. Juli 2021, 13:40 Uhr (Ortszeit)
 Gefecht um Platz 5/6 und 7/8: 31. Juli 2021, 14:30 Uhr (Ortszeit)
 Gefecht um Bronze: 31. Juli 2021, 18:30 Uhr (Ortszeit)
 Finale: 31. Juli 2021, 19:30 Uhr (Ortszeit)

Ergebnis

Finalrunde 
Im einzigen Achtelfinale bezwang Gastgeber Japan Tunesien mit 45:29 und qualifizierte sich somit für das Viertelfinale gegen das ROC.

Platzierungsrunde

Endstand

Weblinks 
 Fechten auf der offiziellen Homepage von Tokio 2020
 

Säbel Mannschaft Frauen